Die Fußball-Bundesliga 1991/92 war die zweite Saison der Fußball-Bundesliga der Frauen. Der TSV Siegen konnte seinen Titel verteidigen. Im Finale schlug die Mannschaft den Aufsteiger Grün-Weiß Brauweiler mit 2:0.

Saisonverlauf 
Wie schon im Vorjahr blieb der TSV Siegen während der Vorrunde ungeschlagen. Lediglich in Bergisch Gladbach und Brauweiler musste man sich mit einem Unentschieden begnügen. Brauweiler war die Sensationsmannschaft des Jahres. Als Aufsteiger wurde man auf Anhieb Zweiter der Nordgruppe und sicherte sich später die Vizemeisterschaft. Bis heute ist Brauweiler der stärkste Aufsteiger aller Zeiten. Die Altmeister aus Bergisch Gladbach und Duisburg verloren langsam aber sicher an Boden. Rheine machte gegenüber dem Vorjahr zwei Plätze gut, während der Vorjahrsvierte aus Schmalfeld absteigen musste. Auch Poppenbüttel, die im Vorjahr sich knapp gerettet haben musste den Abstieg hinnehmen. Keine Chance hatte der letzte DDR-Meister aus Jena.

Im Süden wiederholte sich der Zieleinlauf der Vorsaison: Frankfurt vor Niederkirchen und Saarbrücken. Sindelfingen machte gegenüber dem Vorjahr drei Plätze gut. Dagegen stürzte Bayern München um sieben Plätze ab und wurde Letzter. Der Abstieg wurde am grünen Tisch entschieden. Ulm/Neu-Ulm löste seine Frauenfußball-Abteilung ersatzlos auf. Erster Nachrücker wäre Aue gewesen, die jedoch aus finanziellen Gründen verzichteten. Dadurch konnte Aufsteiger Ludwigsburg ein weiteres Jahr in der Bundesliga bleiben.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Süd

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Endrunde um die deutsche Meisterschaft

Halbfinale 
Die Spiele fanden am 14. und 18. Juni 1992 statt. Die jeweils erstgenannte Mannschaft hatte im Hinspiel Heimrecht.

|}

Finale

Statistik 
Torschützenkönigin wurde erneut Heidi Mohr vom TuS Niederkirchen mit 28 Toren. Insgesamt fielen 629 Tore (Schnitt 2,86), 31 Tore weniger als im Vorjahr. In der Nordgruppe fielen 327 Tore (Schnitt 2,97), in der Südgruppe 302 (Schnitt 2,75).

Aufstiegsrunde 
Grün markierte Mannschaften schafften den Aufstieg in die Bundesliga.

Gruppe Nord 

|}

Gruppe Süd 1 

|}

Gruppe Süd 2 

|}

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 224.

1991/92
Fußballsaison 1991/92